

Жінки 
 Кризська Тетяна Петрівна — заслужений лікар України.

Чоловіки 
 Кризський Юрій Олексійович (* 1951) — український діяч, інспектор Луганської обласної державної адміністрації. Народний депутат України 2-го скликання.

Примітки